Plusieurs rois du Bosphore portent ce nom :
 Pairisadès  (348-310 av. J.-C.) ;
 Pairisadès II (284-245 av. J.-C.) ;
 Pairisadès III (180-170 av. J.-C.) ;
 Pairisadès IV (170-150 av. J.-C.) ;
 Pairisadès V (v. 150-107 av. J.-C.).